Рас-Хафу́н () — низколежащий африканский мыс 40 км длиной на севере государства Сомали. Выдаётся в Индийский океан. Заселён преимущественно  и является крайней восточной точкой Африки.

Современный Хафун 
Сегодня население Хафуна составляет около 2500 рыбаков. 26 декабря 2004 город был разрушен цунами, вызванным землетрясением в Индийском океане 2004 года. Это была наиболее пострадавшая область континента и единственное место, расположенное западнее индийского субконтинента, где волны отходили от берега, чтобы затем обрушиться на него же. Низколежащая западная часть города (который находится примерно в 2 метрах над уровнем моря), была затоплена. 813 домов были разрушены, а ещё 432, как сообщается, повреждены. Из под завалов было извлечено 19 тел, а 140 (по новым данным) жителей по отчётам пропало без вести. Части песчаной косы, соединённой с Рас-Хафуном, были затоплены, но сама коса не подтоплена волнами.

Ссылки 
 
 
 Hermann M. Fritz and Jose C. Borrero, «Somalia Field Survey after the December 2004 Indian Ocean Tsunami», Earthquake Spectra, Vol. 22, No. S3, pp. S219-S233, June 2006

Мысы Индийского океана
Мысы Сомали